Буенависта де Запата има више значења:

 Буенависта де Запата, Ел Аторон (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенависта де Запата (Искамилпа де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику